Les Thugs étaient une secte d’étrangleurs, adorateurs de Kâlî active en Inde du  au . 
 Les Thugs étaient un groupe de punk rock français des années 1990.
 Thug Life est un groupe de hip-hop